ISO 31000 — семейство стандартов, касающихся риск-ориентированного управления организацией.

История 
Семейство стандартов ISO 31000 было разработано Техническим комитетом № 262 «Менеджмент риска» Международной организации по стандартизации (ISO). В феврале 2018 года вышла новая версия стандарта. Представленное второе издание стандарта отменяет и вводится взамен технически пересмотренного первого издания (ISO 31000:2009).

Российским аналогом ISO 31000 является ГОСТ Р ИСО 31000-2019 «Менеджмент риска. Принципы и руководство».

Содержание 
В настоящее время семейство стандартов 31000 включает:
 ГОСТ Р ИСО 31000-2019 «Менеджмент риска. Принципы и руководство»;
 ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 «Менеджмент риска. Методы оценки риска»;
 ГОСТ Р 51897-2011 «Менеджмент риска. Термины и определения».

Одним из ключевых изменений, предложенных ранее в ГОСТ Р ИСО 31000-2010, была концептуализация понятия риска. В соответствии с ГОСТ термин «риск» означает не «шанс или вероятность потерь», а «влияние неопределенности на цели» таким образом слово «риск» применяется для обозначения как позитивных, так и негативных событий. Влияние — это отклонение от того, что ожидается. Оно может быть положительным и/или отрицательным, и может способствовать реализации возможностей и устранению угроз, создавать или приводить к возникновению возможностей и угроз. Цели могут иметь различные аспекты и категории и могут применяться на различных уровнях. Риск обычно определяется в терминах источников риска, потенциальных событий, последствий этих событий и их вероятности. Менеджмент риска — скоординированные действия по управлению организацией с учетом риска.

Принципы управления рисками
Целью риск-менеджмента является создание и защита стоимости. Риск-менеджмент улучшает производительность, стимулирует инновации и способствует достижению целей. Согласно ISO 31000:2018 организация с эффективным риск-менеджментом должна следовать следующим принципам:
 интегрированный — риск-менеджмент является неотъемлемой частью деятельности организации;
 структурированный и всеобъемлющий — структурированный и комплексный подход к риск-менеджменту приводит к согласующимся и сопоставимым результатам;
 адаптируемый — структура и процесс риск-менеджмента соотносятся и настраиваются с учетом внешнего и внутреннего контекста организации, связанного с ее задачами;
 инклюзивный — соответствующее и своевременное вовлечение заинтересованных сторон позволяет учитывать их знания, взгляды и мнения. Это приводит к повышению осведомленности и обоснованности риск-менеджмента;
 динамичный — риски могут возникать, меняться или исчезать по мере изменения внешнего и внутреннего контекста организации. Риск-менеджмент предвосхищает, обнаруживает, признает и реагирует на эти изменения и события соответствующим образом и своевременно;
 основанный на наилучшей доступной информации — в качестве входных данных для процесса риск-менеджмента применяются исторические и фактические данные, а также прогнозные ожидания. Риск-менеджмент явно учитывает любые ограничения и неопределенности, связанные с имеющимися данными и ожиданиями. Используемая информация должна быть актуальной, ясной и доступной для заинтересованных сторон;
 учитывающий человеческие и культурные факторы — человеческое поведение и культура существенно влияют на все аспекты риск-менеджмента на каждом уровне и этапе;
 постоянно улучшаемый — риск-менеджмент постоянно совершенствуется благодаря обучению и накоплению опыта.

Инфраструктура управления рисками
Инфраструктура стандарта заключается в том, что информация о рисках, полученная в рамках процесса управления рисками, надлежащим образом зафиксирована и используется в качестве основы для принятия решений и отчетности на всех уровнях организации. Настоящая инфраструктура предназначена не для того, чтобы предписать систему управления рисками, а для того, чтобы оказать содействие организации во внедрении риск-менеджмента в свою общую систему менеджмента.

Общая схема управления рисками в организации согласно ISO 31000 включает: лидерство и ответственность (в ГОСТ Р ИСО 31000:2018 особенно выделена); интеграция; разработка; внедрение; мониторинг; улучшение.

Нововведением является раздел по внедрению риск менеджмента в организации, который включает:
 разработка соответствующего плана с определением сроков и ресурсов;
 определение того, где, когда, как и кем принимаются различные типы решений в организации;
 модификация (изменения) применимых процессов принятия решений (при необходимости);
 обеспечение понимания и правильного применения механизмов управления рисками организации.

Успешное внедрение структуры требует участия и осведомленности заинтересованных сторон. Это позволяет организациям прямо учитывать неопределенность при принятии решений, а также обеспечивать, чтобы любая новая или последующая неопределенность была принята во внимание по мере возникновения. Надлежащим образом спроектированная и применяемая структура риск-менеджмента обеспечивает его внедрение во все виды деятельности организации, включая процессы принятия решений, а также надлежащий учет изменений во внешнем и внутреннем контексте.

Процесс управления рисками
Процесс риск-менеджмента предполагает систематическое применение политик, процедур и практик для обеспечения обмена информацией и консультирования, определения контекста, а также оценки рисков, воздействия на риски, мониторинга, анализа и документирования рисков, а также ведения отчетности по рискам. Процесс риск-менеджмента должен быть неотъемлемой частью процессов управления и принятия решений и должен быть интегрирован в структуру, деятельность и процессы организации. Он может применяться на стратегическом, операционном, программном или проектном уровнях. В рамках организации процесс риск-менеджмента может иметь множество вариантов применения, адаптированных с учетом необходимости достижения целей организации, а также внешнего и внутреннего контекста.

На протяжении всего процесса риск-менеджмента следует учитывать динамичный и переменчивый характер поведения и культуры человека.

В рамках организации процесс риск-менеджмента может иметь множество вариантов применения, адаптированных с учетом необходимости достижения целей организации, а также внешнего и внутреннего контекста.

Процесс управления рисками состоит из разделов:
 обмен информацией и консультирование;
 область применения, контекст и критерии;
 оценка риска;
 воздействие на риск;
 мониторинг и пересмотр;
 документирование и отчетность.

Область применения 
ГОСТ Р ИСО 31000 предоставляет рекомендации по управлению рисками, с которыми сталкиваются организации. Порядок применения данных рекомендаций может быть адаптирован для любой организации и ее контекста. Стандарт содержит общий подход к управлению любыми рисками и не является узкоспециальным или отраслевым. Стандарт может применяться в течение всего жизненного цикла организации и для любой деятельности, включая принятие решений на всех уровнях.

Несмотря на то, что данный стандарт предоставляет обобщенное руководство, он не предназначен для обеспечения единообразия риск-менеджмента во всех организациях. При создании и применении планов, касающихся инфраструктуры риск-менеджмента, необходимо учитывать различные потребности конкретной организации, ее частные цели, ситуацию (контекст), структуру, операции, процессы, функции, проекты, продукты, услуги или активы. а также конкретную практику, принятую в организации.

Это следует понимать в том смысле, что данный стандарт необходимо использовать для гармонизации процессов управления риском, описанных в существующих действующих и будущих стандартах. Он устанавливает общий подход для поддержки стандартов, распространяющихся на конкретные риски и/или отрасли, и не заменяет эти стандарты.

См. также 
 ISO 9000
 ISO 14000
 ISO 21500
 Риск
 Цикл Деминга

Примечания 

31000
Риск-менеджмент
Управление проектами